Трегуб — фамилия.

Известные носители 
 Трегуб, Анатолий Иванович — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1940 года рождения, глава Илийской районной администрации, Каскеленский район. От Илийского избирательного округа № 28 Алматинской области.
 Трегуб, Евгений Захарович (1920—1984) — украинский советский живописец, график. Народный художник Украины.
 Трегуб, Илона Владимировна (род. 1970) — к.т. н., д.э.н, профессор Финансового Университета.
 Трегуб, Николай Иванович (1943—1984) — украинский художник-новатор, представитель постмодернизма на Украине.
 Трегуб, Семён Адольфович (1907—1975) — советский литературный критик.
 Трегуб, Яков Исаевич (1918—2007) — советский военный инженер, генерал-майор, один из ближайших соратников С. П. Королёва.